Fleig ist der Familienname folgender Personen:

 Bastian Fleig (* 1982), deutscher Politiker, Beamter und Gewerkschafter
 Chandra Fleig (* 1972), deutscher Singer-Songwriter, Musiker, Tonmeister und Filmemacher
 Dieter Fleig (1932–2001), deutscher Sachbuchautor und Kynologe 
 Eeva Fleig (* 1964), Schweizer Kamerafrau
 Frederik Fleig, deutscher Journalist, Autor und Reporter
 Günther Fleig (* 1949), deutscher Manager
 Horst Fleig (* 1945), deutscher Geisteswissenschaftler 
 Hans Fleig (1916–1988), Schweizer Journalist
 Jáchym Fleig (* 1970), deutscher Installations- und Objektkünstler
 Johann Georg Fleig (1859–1924), deutscher Fotograf und Unternehmer, Kupfer- und Stahlstecher, Ansichtskartenverleger und Stereo-Fotograf
 Martin Fleig (* 1989), deutscher Behindertensportler